Йехуда Цви Блюм (; родился в 1931 году в Братиславе, Чехословакия) — израильский учёный и дипломат. Профессор юриспруденции Еврейского университета в Иерусалиме. В 1978—1984 — посол Израиля в Организации Объединённых Наций.

Биография 
Йехуда Блюм родился в Братиславе. Среди его предков были известные раввины. Во время Холокоста, его семья спаслась в числе отправленных на «Поезде спасения» Израиля Кастнера. Они прибыли в Берген-Бельзен, а оттуда в Швейцарию. В 1945 году семья переехала подмандатную Палестину.

Блюм был активистом молодёжного отдела движения «Мизрахи». Учился на религиозном учительском семинаре в Иерусалиме. Получил разрешение на обучение юриспруденции в рамках академической отсрочки от призыва. Изучал юриспруденцию в Еврейском университете в Иерусалиме. Занимал пост председателя Организации религиозных студентов. Был активистом студенческого профсоюза.

После окончания учёбы служил по специальности в Военной прокуратуре помощником главного военного прокурора Меира Шамгара. В 1959 году получил лицензию на занятие адвокатской деятельностью.

После увольнения в запас  выехал для продолжения учёбы в Великобританию, где в 1961 году получил степень доктора юриспруденции со специализацией по международному праву в Лондонской школе экономики.

В 1962 году назначен помощником юридического советника Министерства иностранных дел. Параллельно работал исследователем-помощником в области международного права в Еврейском университете. За свою работу «Государственные границы и их прохождение» получил премию имени Арлозорова. В 1965 году оставил службу в МИД ради продолжения академической карьеры.

Назначен преподавателем юридического факультета Еврейского университета. Был руководителем института исследований законодательства и сравнительного права этого университета. В 1968 году переехал в Нью-Йорк, где начал работать исследователем в организации ЮНЕСКО и членом юридического отдела ООН.

В 1973 году был членом израильской делегации на Третьем международном форуме по вопросам морского права. В 1976 году — член израильской делегации в Генеральную Ассамблею ООН. Член юридического комитета на мирных переговорах с Египтом.

В 1978 году назначен послом Израиля в Организации Объединённых Наций. Занимал этот пост до 1984 года, в том числе во время проведения операции «Литани», операции «Опера» и Первой ливанской войны.

В 1986—1988 годах был членом юридического отдела, представлявшего Израиль во время международного арбитража по вопросу о принадлежности Табы.

Опубликовал 4 книги и более 40 крупных статей. За книгу «Безопасные границы» (1971 год) получил премию имени Жаботинского. В 1973—1978 годах — юридический редактор Еврейской Энциклопедии.

В течение своей карьеры работал приглашённым профессором в Мичиганском университете, Техасском университете в Остине, Университете Нью-Йорка, Иешива-университете, Университете Южной Калифорнии, Тулейнском университете, Университете Майами.

Литература 
 Основные научные работы
 Historic Titles in International Law, 1965
 Secure Boundaries and Middle East Peace, 1971
 For Zion’s Sake, 1987
 Eroding the United Nations Charter, 1993

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Профессора Еврейского университета в Иерусалиме
Постоянные представители Израиля в ООН
Выжившие в Холокосте
Юристы-международники
Персоналии:Холокост в Венгрии
Лауреаты премии имени Зеэва Жаботинского